Le façonnage est un terme utilisé en fabrication du livre, en imprimerie, en sylviculture, en menuiserie, en technique lithique et en boulangerie. C'est un terme qui désigne dans un sens général une mise en forme.

Livre 
Dans le domaine du livre, qu'il soit imprimé ou manuscrit, le façonnage est l'ensemble des techniques permettant de le fabriquer. Parmi les techniques de façonnage, on peut citer :
 Le pliage des feuilles et leur découpe qui vont constituer les livrets, comportant les pages principales de l'ouvrage.
 Le grecquage, assemblage par des couture ou par collage des livrets.
 La mise en place de la page de garde
 La fabrication d'une couverture, et toutes les techniques qui concernent celle-ci, dont celles du dos, le façonnage du cuir, ou le façonnage du carton et son habillage, selon les types de livres, son pelliculage, sa dorure
 la reliure, comportant l'ajout de la couverture et l'assemblage de la couverture à la page de garde et aux feuillets.

Imprimerie 
En imprimerie, le façonnage est l'étape finale de l'impression. C'est cette série d'actions qui va donner à l'ouvrage son aspect final. Elle est composée d'une étape de pliure, de massicotage et de reliure (grecquage), façonnage et collage.

Sylviculture 
En sylviculture, le façonnage est l'ensemble des opérations (ou l'une des opérations) qui transforment des arbres abattus en bois prêts à être usinés, notamment quant à la longueur. Les principales opérations de façonnage sont l'écimage, l'ébranchage, le marquage en découpes, l'écorçage et le tronçonnage (débitage de la grume en plusieurs parties, billes, billons ou rondins avant le cubage du bois).

Le terme s'applique également au conditionnement des bois de feu et correspond au moins partiellement à l'anglais processing qui est plus général puisqu'il englobe les opérations de conversion à l'usine.

Menuiserie 
En menuiserie, le façonnage est l'ensemble d'opérations permettant de transformer le bois brut en une pièce d'un semi-produit ou un produit fini, ces opérations sont le délignage, le sciage, le profilage et le moulurage.

Ces opérations de façonnage génèrent des déchets nommés suivant leur taille ou leur forme : chutes, copeaux ou sciures qui seront eux-mêmes de nouveau façonnés pour la réalisation de bois reconstitué, panneaux de particules, MDF, ou litière animale.

Pharmacie

Préhistoire 

Dans le cadre de l'étude des industries lithiques, le terme façonnage désigne une opération de taille qui consiste à détacher des éclats  d'un bloc afin de sculpter progressivement un outil, par exemple un biface ou une préforme de hache polie.

Boulangerie 

En boulangerie, le façonnage du pain est une étape de la fabrication du pain se situant entre la détente et l’apprêt. Elle consiste en la mise en forme finale des pâtons entre la première période de fermentation et la seconde qui sera suivie par la cuisson. La forme donnée aux pâtons à cette étape est donc déterminante pour celle qu'aura le pain en fin de cuisson.

Voir aussi 
 Taqueuse
 Façonnage de tubes
 Façonnage du verre
 Fabrication du pain
 Façonnage (Préhistoire)

Façonnage